De Grand Prix-wegrace van San Marino 2015 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 13 september 2015 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Álex Rins werd gediskwalificeerd omdat hij geen gehoor geef aan een straf, die hij kreeg nadat hij een crash veroorzaakte waar Dominique Aegerter bij betrokken was.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
San Marino